Sudirman Cup hade premiär 1989, och är en badmintonturnering för mixedlandslag. Den bär sitt namn efter indonesiske spelaren Duck Sudirman.

Rssultat

Källor

badminton.de 

Badmintontävlingar
Återkommande sportevenemang med premiär 1989